Берндорф — топоним.

 Берндорф (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Берндорф (Зальцбург) — коммуна (Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Берндорф (Нижняя Австрия) — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

См. также 
 Берндорф (община Цвентендорф)